Доброшрифт — проект, направленный на привлечение внимания широкой аудитории к проблемам людей с ДЦП. Разработан к Международному дню церебрального паралича российским благотворительным фондом «Подарок Ангелу» и его партнерами.

Идея проекта 
Идея проекта состояла в том, чтобы 33 ребёнка с диагнозом «детский церебральный паралич» написали по одной букве, которые в итоге составят новый шрифт под названием «Доброшрифт». Подопечные фонда «Подарок Ангелу» в течение нескольких дней на реабилитационных занятиях рисовали символы-буквы в специальных прописях. Затем специалисты студии шрифтового дизайна «Паратайп» превратили эти символы в полноценный шрифт. На сайте проекта под изображением каждой рукописной буквы алфавита опубликована короткая история жизни ребёнка, который создал этот конкретный символ. Набор «Доброшрифта» включает русскую алфавитную раскладку и набор цифр от 0 до 9. Авторы проекта предлагали бесплатно скачать шрифт на этом же сайте или на сайте благотворительного фонда «Подарок Ангелу». По условиям пользования шрифта запрещается использовать его в коммерческих целях.

Цель проекта — собрать средства в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» на индивидуальные программы по реабилитации детей с диагнозом детский церебральный паралич и помощь для их семей (медикаменты, специализированные предметы мебели, одежда и игрушки).

Принять участие в проекте можно несколькими способами:
 скачать шрифт на компьютерное устройство;
 купить готовую продукцию (худи или футболку) с надписями «Доброшрифтом», представленную на сайте проекта;
 заказать собственную продукцию (худи) на сайте проекта;
 сделать денежное онлайн-пожертвование практически через любую систему оплаты с помощью банковского перевода с карты или со счета.

Вся прибыль от продажи продукции, представленной на сайте, перечислялась в фонд «Подарок Ангелу». Финансовые средства, полученные от реализации продукции, распределялись по четырём благотворительным программам: реабилитация, помощь детям, ежемесячная помочь, помощь семьям.

Проект приурочен ко Всемирному дню церебрального паралича (), который отмечается каждую первую среду октября с 2012 года. Инициаторами создания такой даты стали организации Cerebral Palsy Alliance (Австралия) и United Cerebral Palsy (США).

Организаторы проекта 
Организаторами проекта выступил благотворительный фонд «Подарок Ангелу», который оказывает помощь в реализации физической и логопедической реабилитации детей в специализированных студиях, а также медицинских центрах при поддержке Управления делами Президента РФ. Генеральным партнером стал российский банк «Росбанк». Фонд «Подарок Ангелу» совместно с «Росбанком» запустил образовательную программу для подростков с ДЦП, которая предусматривает обучение подростков с ДЦП от 15 до 18 программированию и СУБД, работе в графических редакторах, web-дизайну, продвижению и оптимизации сайтов, 3D-моделированию, видеомонтажу, САПР, работе в сфере информационной безопасности и т. д. Программа нацелена на повышение конкурентоспособности людей с диагнозом ДЦП на рынке труда и на создание возможности обеспечивать себя самостоятельно. За идею и реализацию проекта отвечало digital-агентство «Smetana», производством продукции для покупки на сайте проекта занималась компания-производитель официальной символики «Смерч».

Реакция общественности 
Организаторы проекта предложили устроить флешмоб и использовать «Доброшрифт» 2 октября в медиа-пространстве всем, кто неравнодушен к людям с ДЦП. Более 400 компаний, среди которых СМИ, государственные компании и банки, операторы связи, спортивные клубы и др. поменяли надписи на логотипах с обычного шрифта на рукописный и использовали его в постах в социальных сетях.

В последние годы в России очень изменилось отношение общества к благотворительности. В первую очередь, это заслуга фондов, которые популяризируют благотворительность, проводят различные акции, привлекают к участию самые разные компании и знаменитостей. <…> Сегодня День детского церебрального паралича, и проект «Сноб» участвует в кампании «Доброшрифт» благотворительного фонда «Подарок ангелу». <…> Идея алфавита, созданного детьми с ДЦП, нам кажется интересной и очень важной.

Мессенджер Viber создал специальные стикеры с надписями, выполненными этим шрифтом. Столото выпустил специальный тираж моментальных лотерей, в дизайне которых использовался «Доброшрифт». Интернет-СМИ «Лентач» в течение суток публиковал новости с иллюстрациями и надписями «Доброшрифтом». Более 100 блогеров и звёзд надели толстовки с надписями, которые были написаны шрифтом, созданным детьми с ДЦП, и выложили фото с информацией о проекте в социальные сети. Амбассадорами проекта стали актриса Ирина Горбачёва, кинорежиссёр Алексей Нужный, дизайнер Артемий Лебедев, музыканты Антон Беляев, Влад Топалов, Андрей Григорьев-Апполонов, рэпер FACE, комик с ДЦП Сергей Кутергин и многие другие российские знаменитости. За сутки в соцсетях было опубликовано более 7 тыс. постов, которые набрали более 500 тыс. лайков, репостов и комментариев.

Итоги проекта 
Официально проект не имеет сроков завершения. Промежуточные итоги обновляются и постоянно публикуются на сайте «Доброшрифт». За месяц после запуска проекта (то есть по состоянию на 01.11.2019) были достигнуты следующие результаты:
 проект охватил более 30 млн человек;
 8,5 млн рублей получено в ходе благотворительных пожертвований (беспрецедентный результатом для акционной социальной кампании по оценкам российских экспертов.);
 2 октября количество запросов «День ДПП» превысило 1 млн;
 пользователи скачали «Доброшрифт» на сайте проекта более 10 000 раз;
 более 2 500 худи с «Доброшрифтом» было заказано на сайте, более 50 % заказов сделаны по специальному дизайну клиентов;
 25 детей смогут получить дополнительные средства технической реабилитации, а также пройти обучающие IT-курсы;
 25 детей смогут пройти годовые курсы физической реабилитации.

Впервые в России был запущен благотворительный флешмоб подобного масштаба — за один день шрифт распространился по всей стране. Всемирный день ДЦП впервые обсуждался на федеральном уровне как социально важная дата. Благодаря «Доброшрифту» в России первая среда октября закрепилась как важная дата, которая объединяет людей, СМИ и бренды вокруг проблематики ДЦП.

Премии и награды 
Анастасия Приказчикова, директор фонда «Подарок Ангелу», и Андрей Бузина, руководитель агентства Smetana стали лауреатами премии «Сделано в России — 2019» в номинации «Общество» за реализацию проекта «Доброшрифт». Андрей Бузина также выдвинут на премию «Headliner года» в номинации «Общественная деятельность и социальные проекты», которая выделяет идейных лидеров, вносящих весомый вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни.

Сам проект получил гран-при Фестиваля нового дизайна «Среда 2019» и взял «золото» в номинации «Типографика в айдентике». Он был также заявлен на номинации «Новая айдентика», «Инновационные решения в брендинге», «Инновационные дизайнерские решения в рекламе», а также попал в шорт-лист международного конкурса интерактивной рекламы MIXX Russia Awards в двух категориях: Social Media (подкатегория Overall Social Presence of Brand) и Best Use Of Tools (подкатегория Best Use of Viral Advertising).

Подобные шрифтовые проекты на социальные темы 
В России
 Идея использовать шрифт, созданный людьми с диагнозом, вызывающим сложности в написании текста от руки, была ранее использована Центром «Антон тут рядом» благотворительного фонда «Выход в Петербурге». С 2013 года в рамках проекта взрослые люди с аутизмом изготавливают фирменные сувениры: блокноты, керамическую посуду, деревянные органайзеры для рабочего стола и другую продукцию ручной работы. По эскизам подопечных создается тиражная продукция: открытки, значки, текстильные сумки с надписями. Затем изделия поступают в продажу. Проект преследует цель предоставить людям с аутизмом возможность обеспечивать себя самостоятельно.
 К 22 июня 2019 года RT совместно со студией Contrast Foundry создали шрифт «Май» в рамках специального проекта, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Шрифт составлен на основе реальных надписей, оставленных советскими солдатами на стенах Рейхстага, включает 499 символов и поддерживает 12 языков. Шрифт был опубликован в свободном доступе для скачивания спустя несколько недель после запуска проекта «Доброшрифт».

 В зарубежных странах
 В октябре 2019 года дизайнер Таль Шуб опубликовал шрифт Greta Grotesk на основе почерка экологической активистки Греты Тунберг. Основой для шрифта послужили фотографии плакатов девушки. Дизайнер решил создать шрифт в знак уважения к посылу, который Грета Тунберг пытается донести до общества. По мнению Таля Шуба, шрифт может использоваться при создании любого рода лозунгов, связанных с вопросом изменения климата.

«Дождались-дождались, повезло-повезло». Всего пятнадцать-двадцать лет назад профессиональное сообщество страшно переживало, что тема шрифта и типографики никому не интересна, никто про шрифт знать не знает и думать не собирается. И вот за один месяц мы видим сразу три («Доброшрифт», «Страницы Победы» и шрифт «Май», создание шрифта Greta Grotesk) медийных проекта, в которых главную роль играет не текст, не картинка, не звук, а шрифтовой файл otf. <…> Давайте просто сделаем зарубку.

См. также 
 Детский церебральный паралич

Примечания

Источники 
Новости
 
 
 
 
 
 
 

Партнерские страницы

Ссылки 
 
 Видео-ролик о проекте «Доброшрифт»
 

Инвалидность
Шрифты